Lightning Bolt – gruppo musicale statunitense
 Lightning Bolt – album dei Lightning Bolt del 1999
 Lightning Bolt – singolo di Jake Bugg del 2012
 Lightning Bolt – album dei Pearl Jam del 2013